Onderdistrict in Indonesië
 Teras (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Teras (Carenang), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Teras (Teras), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java